Gravellonesi – abitanti di Gravellona Lomellina
Gravellonesi – abitanti di Gravellona Toce